Конрат — назва села Пасічне Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Конрат — назва села Маківка Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року